Miejscowości w USA:
 Elk Falls – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Elk
Gminy w USA:
 Elk Falls (ang. Elk Falls Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Elk